Anna Alma-Tadema (1867-1943), une peintre britannique, fille de Lawrence Alma-Tadema ;
 Laura Theresa Alma-Tadema (1852-1909), peintre et illustratrice anglaise ;
 Laurence Alma-Tadema (1865-1940), écrivaine britannique, fille de Lawrence Alma-Tadema ;
 Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), peintre britannique.